Мадаргандж:
 Мадаргандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мадаргандж — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.